Charlotte Jacobs (feministe) (1947-1916), Nederlandse feministe en apotheker
 Charlotte Jacobs (atlete) (1991), Belgische atlete